Медлов (, ) — село района Брно-пригород Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия. Винодельческое село.

Расположено на реке Йиглава близ Природного парка Нива Йиглава на высоте 192 м. Площадь — 10,19 км².

Население 

В 2022 году население составляло 860 чел.

История 
Первое упоминание о Медлове датируется 1173 г.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Варфоломея
 Статуя Святого Яна Непомуцкого на площади
 Колонна со скульптурой Святой Троицы на площади

Известные уроженцы 
 Шиндлер, Антон (1795—1864) — австрийский скрипач, дирижёр и музыкальный писатель.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Медлова

Населённые пункты Южночешского края